Contea di Teton o Teton County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Teton (Idaho)
 Contea di Teton (Montana)
 Contea di Teton (Wyoming)